Memorial Hall,  situé à Philadelphie, aux États-Unis
 Independence Memorial Hall, monument national construit pour commémorer l'indépendance du Sri Lanka
 Nanjing Massacre Memorial Hall, mémorial du massacre de Nankin, en Chine
 Mémorial de Sun Yat-sen, monument construit en l'honneur de Sun Yat-sen, le premier président de la République de Chine

Homonymie